Ruggles of Red Gap – film del 1918 diretto da Lawrence C. Windom
 Ruggles of Red Gap – film del 1923 diretto da James Cruze
 Il maggiordomo (Ruggles of Red Gap) – film del 1935 diretto da Leo McCarey